Mala Grabovnica je lahko:
 Mala Grabovnica, Brus (Srbija)
 Mala Grabovnica, Leskovac (Srbija)